Март Э́рихович Лага (15 мая 1936, Тарту, Эстонская Республика — 27 ноября 1977) — советский баскетболист, чемпион Европы. Мастер спорта СССР.

Карьера 
С 1952 по 1963 год выступал за команды УСК, ЦСКА и «Калев».

Дважды играл за сборную СССР на чемпионатах Европы: в 1955 провёл 10 матчей на турнире и стал обладателем бронзовой медали, в 1957 вновь сыграл все 10 матчей и завоевал золото.

Примечания 

Баскетболисты СССР
Игроки сборной СССР по баскетболу
Чемпионы Европы по баскетболу
Мастера спорта СССР
Игроки БК «Тарту»
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки БК «Калев»